Леони́д Ива́нович Дорофе́ев () — советский футболист, вратарь.

Биография 
В 1936 году играл за команду завода им. Карла Маркса. В 1937—1939 годах выступал в составе «Красной зари»/«Электрика» в группе «А» чемпионата СССР, сыграл 22 игры. В 1940 году был в составе «Красной зари», выступавшей в классе «Б», в 1941 году — в составе «Зенита».

Погиб в 1942 году во время Великой Отечественной войны.

Футболисты СССР
Игроки ФК «Красная заря»
Погибшие в боях Великой Отечественной войны